Idiot, idioter, idioten, idioterna och liknande kan syfta på:

Allmänt
 Idiot –  föråldrat uttryck för en person med begränsad förmåga att begripa eller lära något

Litteratur, musik, film, TV
 Idioten – en roman från 1868–1869 av Fjodor Dostojevskij
 Idioterna – en dansk dramafilm från 1998
 Idiot (TV-serie) – en rysk dramaserie från 2003
 Idioter EP – en musik-EP av musikgruppen Kent från 2010
 Idioten (musikalbum) – ett musikalbum från 2011 av musikgruppen Kebnekajse

Spel, idrott
 Idioten (patiens) – ett kortspel
 Idioten (träningsövning) – en träningsövning